Stubline est un toponyme qui peut désigner :
Stubline, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stubline, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.